«Тондела» () — португальский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в округе Визеу на севере Португалии. Клуб основан в 1933 году, домашние матчи проводит на стадионе «Жуан Кардозу», вмещающем 5 000 зрителей. Лучшим результатом в чемпионате Португалии является 14-е место в сезоне 2019/20.

История 

«Тондела» большую часть своей истории провёла в региональных лигах. В сезоне 2012/13 клуб дебютировал в Сегунда лиге. В сезоне 2015/16 «Тондела» смогла сохранить прописку в высшем дивизионе в последнем туре чемпионата, хотя весь турнир провела в зоне вылета.

Текущий состав

Сезоны по дивизионам 
 Примейра — 4 сезона
 Сегунда лига — 3 сезона
 Сегунда дивизиу — 3 сезонов
 Терсейра дивизиу — 4 сезона
 Региональные лиги — 72 сезона

Достижения 
 Финалист Кубка Португалии: 2021/22
 Финалист Суперкубка Португалии: 2022
 Сегунда лига
 Победитель: 2014/15
 Терсейра лига
 Победитель: 2008/09

Ссылки 
 

Футбольные клубы Португалии
Авейру
ФК «Тондела»